Pendule paramétrique
Conception paramétrique
Cartographie statistique paramétrique
Oscillateur paramétrique optique
Identification paramétrique
Régression non paramétrique
Équation paramétrique
Effet paramétrique